Знак «Бойцу Красной Гвардии и Красному партизану» (другое название — «15-летие Октября») — нагрудный знак, учреждённый в связи с 15-летием Октябрьской революции в 1932 году. Знак также называется «15-летие Октября». 

Данная награда не входила в перечень официальных наград Советского союза. Ей вначале награждали отличившихся бойцов Ленинградской красногвардейской дивизии, а в последствии и бывших красногвардейцев и чекистов. Выпускалась в 1932 году в Ленинграде. Знак вручался от имени Председателя Исполкома Ленинградского городского совета (Ленсовета). Награжденные и члены их семей пользовались льготами, предусмотренными Постановлениями ЦИК и СНК СССР от 1 января 1930 г.

История возникновения знака
После окончания гражданской войны в Ленинграде проживало много бывших красногвардейцев и красных партизан, участников революции и гражданской войны. В начале 1930 г они обратились в горком партии с просьбой разрешить сформировать дивизию из участников революционных боев. Она стала называться Ленинградская красногвардейская дивизия. В нее зачисляли на добровольной основе только тех, кто имел документы бывшего партизана или красногвардейца. Она состояла из трех полков по 2000 человек в каждом. У дивизии не было ни казарм, ни своей канцелярии. Весь личный состав работал на предприятиях и учреждениях, на строевые занятия, сборы или парады одевал единую форму. Она была гражданского образца: куртка с отложным воротником на вате, фуражка или кепка, полугалифе, ремень, сапоги или ботинки с обмотками, цвет обмундирования серый. на время военных занятий бойцам выдавались винтовки учебного образца. Строевые занятия и подготовка к парадам проводились вечерами или в выходные дни.

В 1932 г. в Ленинграде был начат выпуск нагрудных номерных знаков с надписью "Бойцу Красной гвардии и красному партизану. 1917-1932". К нему прилагалась грамота. Значок вначале вручался как награда лучшим бойцам и командирам Ленинградской Красногвардейской дивизии. Это имело большое воспитательное значение. Этот почетный знак, в большинстве случаев, вручался тем, кто числился в этой части и принимал активное участие в различных мероприятиях. Решение о вручении знака принимал Ленинградский совет народных депутатов. Общий тираж знака предположительно (по данным, предоставленным коллекционерами) составляет 5000 экземпляров.

Впоследствии многие награждённые этим знаком были репрессированы.

Дизайн знака
Знаки изготовливались методом штамповки из серебра и были округленной формы в виде зубчатого колеса, на котором было помещено рельефное изображение бойца в форме Ленинградской красногвардейской дивизии с левой стороны, держащего в руке красное знамя, развевающееся в правую сторону. На знамени была размещена надпись: "Пролетарии всех стран соединяйтесь" и "Бойцу красной гвардии и красному партизану". Снизу знака находится пулемёт Максима на станке с колесами, слева сноп пшеницы, справа - надпись на зубчатом колесе "от ЛЕНСОВЕТА". По центру знака снизу расположена надпись "1917 - 1932". Центральный фон знака залит белой эмалью и на нём размещён рисунок завода.
 
Размер знака по высоте 46,4 мм, по ширине - 42 мм. 

Вес знака - 26,33 г.
 
Знак крепится к одежде с помощью резьбового штифта и гайки и носится на левой стороне груди.

В настоящее время в продаже встречаются много копий и реплик этого знака от разных производителей.

Ссылки 
 Знак «Воину Красной Гвардии и Красному партизану»

Воину Красной Гвардии и Красному партизану